Жирмо́н, Жірмон () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Вогези. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 310 км на схід від Парижа, 100 км на південь від Меца, 10 км на північ від Епіналя.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

1 січня 2016 року Жирмон, Онкур i Таон-ле-Вож було об'єднано в новий муніципалітет Капавенір-Вож.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 399 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1003,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Жирмон на сайті французького Національного інституту географії 
 [ Розташування муніципалітету Жирмон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вогези

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Вогези